Artabazo puede referirse a:

 Artabazo I, sátrapa persa de la Frigia Helespóntica miembro de la dinastía farnácida.
 Artabazo II, sátrapa persa de la Frigia Helespóntica miembro de la dinastía farnácida.